AYZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amityville Zahns (Stati Uniti)
 AYZ – codice vettore ICAO di Atlant-Sojuz (Russia)
 AYZ – codice ISO 639-3 della lingua mai brat